Colegio Cristóbal Colón puede referirse:
Colegio Cristóbal Colón (El Salvador)
Colegio Cristóbal Colón (México)
Colegio Salesiano Cristóbal Colón (Ecuador)